Faridabad (district), een district in India
Faridabad (stad), een stad in dit district